Madonna, från italienska för "Min Fru", kan syfta på 

 Jungfru Maria – Jesu moder
 en avbildning av henne, se madonnabild
 en skulptur, se madonnaskulptur
 Madonna (artist) (1958–), en amerikansk sångerska, musiker, låtskrivare, skådespelerska och affärskvinna
 Madonna (musikalbum) – ett musikalbum av artisten
 Madonna (målning) – en målning av Edvard Munch

Se även 
 Hora–madonna-komplexet

Geografi

Italien 

 Madonna, Trentino-Alto Adige, ort i Sydtyrolen, 
 Madonna, Lombardiet, ort i Provincia di Pavia, 
 Madonna, Piemonte, ort i Provincia di Vercelli,

Se även
 Madona – en stad i Lettland

Robotskapade Italienförgreningar